Pagoda Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pagoda Peak, Antarktis,

Myanmar 

 Taungni Taung (kulle i Burma, Rakhinestaten), 
 Taungni (berg i Burma, lat 17,97, long 94,83), 

Robotskapade Antarktisförgreningar